

Cinema 
 Il tesoro sommerso (Underwater!) – film del 1955 diretto da John Sturges
 Underwater – film del 2020 diretto da William Eubank

Musica 
 Underwater – singolo dei Delerium del 2001
 Underwater – singolo di Mika del 2012
Underwater – album di Ludovico Einaudi del 2022